Ufford (Cambridgeshire), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Ufford (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk